

Antropologia 
una pratica sessuale, la scozzese.
 appartenente al gruppo etnico degli Scozzesi

Geografia 
ciò che è relativo alla Scozia

Linguistica 
 l'inglese scozzese, una variante dell'inglese parlata in Scozia
 la lingua scozzese, lingua germanica distinta dall'inglese e chiamata anche Scots;
 la lingua gaelica scozzese (chiamata anche Gàidhlig o Albannach);

Pagine correlate 

 Lingua scozzese